

Lieux 

 La Ronde, une commune française située dans le département de la Charente-Maritime ; 
 La Ronde, une ancienne commune française des Deux-Sèvres, auj. rattachée à la communauté de communes de La Forêt-sur-Sèvre ;
 La Ronde, un parc d'attractions situé à Montréal au Québec (Canada) ;
 La Ronde, un carrefour routier important près de Saumur en Maine-et-Loire.

Sport 

 La Ronde est le surnom d'une course cycliste belge, le Tour des Flandres.

Arts 

 La Ronde de nuit, un tableau de Rembrandt
 La Ronde, un tableau de Nathalie Gontcharova ;
 La Ronde (Reigen) , une pièce de théâtre de l'écrivain autrichien Arthur Schnitzler qui a connu plusieurs adaptations :
 La Ronde (Der Reigen - Ein Werdegang), un film allemand de Richard Oswald (1920),
 Farandole, adaptation lointaine, film français d'André Swobada (1945), 
La Ronde, un film français de Max Ophuls (1950),
La Ronde, un film français de Roger Vadim (1964),
La Ronde (Reigen), un film allemand d'Otto Schenk (1973),
La Ronde, un téléfilm britannique de Kenneth Ives (1982),
Reigen, opéra de Philippe Boesmans (1993),
360, un film britannique de Fernando Meirelles (2011).

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France